Niemcy:
 Felsberg – dzielnica gminy Überherrn, w kraju związkowym Saara, w powiecie Saarlouis
 Felsberg – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Schwalm-Eder

Szwajcaria:
 Felsberg – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Imboden

Inne:
 Felsberg – góra